Longolius ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Longolius (1935–2016), ehem. Vizepräsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Johann Daniel Longolius (1677–1740), deutscher Arzt und Mathematiker
 Gisbert Longolius (1507–1543), niederrheinischer Humanist
 Paul Daniel Longolius (1704–1779), deutscher Enzyklopädist
 Sonja Longolius (* 1978), deutsche Kunsthistorikerin, Amerikanistin und Kuratorin